Le Grand stade de Casablanca (en ) est un futur stade de football prévu à Ben Slimane, à Casablanca, d'une capacité de  . Le coût de réalisation de ce stade est évalué à  MAD. Il sera le stade résident des deux grands clubs de football de Casablanca , le Wydad et le Raja, ainsi que les matchs de l'équipe du Maroc de football. 

L’actuel Stade Mohammed-V, selon le Conseil de la ville, devrait abriter uniquement les matchs du championnat locale alors que le futur stade de Casablanca abritera les rencontres des deux clubs casablancais comme le Derby local ainsi que les rencontres internationales.

Le Grand Stade de Casablanca, construit sur un terrain de , sera doté d’un centre d’expositions et de foires, un centre de conférences et de séminaires, un centre commercial, un stade annexe en plus d’un musée des sports. 

Le dossier de candidature marocaine pour l'organisation de la coupe du monde de 2026, avait inscrit le projet de construction du Grand Stade de Casablanca.

Genèse du projet 
Le , le concours d'architecture du « Grand Stade de Casablanca » est lancé. en 2011

Le , la réalisation du nouveau Grand Stade de Casablanca a été confiée à un groupement d’architectes constitué du cabinet coréen Space Group Ltd et d'architectes marocains. Le concours d'architecture a connu un engouement particulier lié à l'envergure du projet. Il s'est distingué par la participation de 31 cabinets d'architectes de renommée internationale qui sont à l'origine des plus grandes réalisations architecturales de ces dernières années.

Une annonce publiée le  dans la presse donne plusieurs détails sur le terrain d’accueil du futur grand stade, qu’elle situe dans la commune de Mansouria qui fait partie de la province de Benslimane.

Références 

Stade en cours de construction
Stade de football au Maroc
Stade portant le nom d'une ville
Grand stade
Grand stade
Grand stade
Grand stade